Jalovik je lahko:
 Jalovik Izvor (Srbija)
 Jalovik (Srbija)